Willie du Plessis peut référer à :
 Willie du Plessis (rugby à XV, 1955), joueur sud-africain de rugby à XV né en 1955.
 Willie du Plessis (rugby à XV, 1990), joueur sud-africain de rugby à XV né en 1990.